The Lone Star Ranger peut se référer à :
 The Lone Star Ranger, roman américain de Zane Grey, publié en 1915 ;

et les adaptations au cinéma de ce roman :

 , western muet américain réalisé par J. Gordon Edwards, avec William Farnum et Louise Lovely, sorti en 1919 ;
 , western muet américain réalisé par Lambert Hillyer, avec Tom Mix et Billie Dove, sorti en 1923 ;
 , western américain réalisé par A.F. Erickson, avec George O'Brien et Sue Carol, sorti en 1930 ;
 Lone Star Ranger, western américain réalisé par James Tinling, avec George Montgomery et Lynne Roberts, sorti en 1942 ;